Moimenta ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Moimenta (Cinfães), Gemeinde im Concelho de Cinfães
 Moimenta (Terras de Bouro), Gemeinde im Concelho de Terras de Bouro
 Moimenta (Vinhais), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vinhais
 Moimenta da Beira
 Moimenta da Serra
 Moimenta de Maceira Dão